Pour l'origine du nom, voir : Jacquemin

Patronyme
 François Jacqmin (1929-1992) était un poète belge.
 François Prosper Jacqmin (1820-1889) était un ingénieur polytechnicien français.

Homonymie
Homonymie de patronyme